

Patronymes 

 Albert Brabo (1894-1964) : peintre français ;
 Julien Brabo (1859-1938) : imprimeur et éditeur, poète cévenol en langue d'oc, et créateur de journaux français ;
 Michèle Brabo (1915-2013) : photographe et actrice française ;
 Silvius Brabo, légendaire soldat romain qui tua le géant Druon Antigone à Anvers.

Autres 
 La Brabo, une régionale à Namur (Belgique) rassemblant les étudiants originaires de Flandre.
 La fontaine de Brabo, sur la Grand-Place d'Anvers.